Чемпионат Люксембурга по футболу 2008/2009 — 95-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем со 2 августа 2008 года по 24 мая 2009 года принимают участие 14 клубов.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2008/2009
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Люксембурге в 2008 году
Спорт в Люксембурге в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009